Silvia Navarro (née en 1978), actrice mexicaine ;
 Silvia Navarro (née en 1979), handballeuse espagnole.